

Patronyme 
Les Carafa ou Caraffa sont une des plus importantes familles nobles napolitaines. Divisée en plusieurs branches dont les principales sont les Carafa della Stadera et les Carafa della Spina, elle a joué un rôle important dans l'histoire du Royaume de Naples. Du Moyen Âge au , la famille a en particulier donné naissance à de nombreux grands ecclésiastiques, dont un pape.

Les Carafa
 Antonio Carafa (1538-1591), cardinal ;
 Decio Carafa (1556-1626), cardinal ;
 Diomede Carafa (1492-1560), cardinal ;
 Domenico Carafa della Spina di Traetto (1805-1879), cardinal ;
 Filippo Carafa della Serra (1340-1389), cardinal ;
 Fortunato Ilario Carafa della Spina (1630 ou 1632-1697), cardinal ;
 Francesco Carafa della Spina di Traetto (1722-1818), cardinal ; 
 Gianvincenzo Carafa (1477-1541), cardinal napolitain ;
 Gian Pietro Carafa (1476-1559), Paul IV, pape ;
 Marino Carafa di Belvedere (1764-1830), cardinal ; 
 Michele Carafa (1787-1872), prince de Colobrano, compositeur d'opéra ;
 Oliviero Carafa (1430-1511), cardinal, oncle de Paul IV ;
 Pier Luigi Carafa (1581-1655), cardinal ; 
 Pierluigi Carafa, iuniore (1677-1755), cardinal ;

Les Caraffa
  ;
 Antoine Caraffa (?-1683), militaire du  ;
 Alphonse Caraffa (1540-1565), neveu de Paul IV ;
 Giovanni Caraffa (?-1561), neveu de Paul IV ;
 Hector Caraffa (1767-1799), homme politique italien du  ;
 Vincenzo Caraffa (1585-1649), supérieur général de la Société de Jésus.

Voir aussi 
 Famille Carafa
 Villa Carafa du Belvédère à Naples.